Маковисько () — село,
Кальненский сельский совет,
Козовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123084405. Население по переписи 2001 года составляло 64 человека .

Географическое положение 
Село Маковисько находится в 1,5 км от левого берега реки Коропец,
на расстоянии в 1 км от села Будова.

История 
 1938 год — дата основания.

Примечания